Балени има више значења:

 Балени (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Балени (Галац), насеље и седиште истоимене општине у округу Галац у Румунији
 Балени (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији